Swift je lahko:

 Swift, programski jezik
 Suzuki Swift, model avtomobila
 Supermarine Swift, reaktivni lovec
 Združenje za svetovno medbančno finančno telekomunikacijo (angleško Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, kratica SWIFT)
 Komet Swift-Gehrels

Priimek 

 Edward Doane Swift (1871–1935), ameriški astronom
 Jonathan Swift (1667–1745), irski anglikanski duhovnik, pisatelj in pesnik
 Lewis A. Swift (1820–1913), ameriški astronom
 Taylor Swift (1989–), ameriška country in pop pevka in avtorica skladb